Z15 peut faire référence :
 
 Panhard Dyna Z15, une version de la Panhard Dyna Z ;
 Z 15 Erich Steinbrinck un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres